Gmünd peut faire référence à :
 Gmünd, ville autrichienne dans le district de Gmünd, en Basse-Autriche ;
 Gmünd in Kärnten, ville autrichienne dans le district de Spittal an der Drau, en Carinthie ;
 Schwäbisch Gmünd, ville allemande dans l'arrondissement du Jura-souabe-de-l'Est, en Bade-Wurtemberg.